Jméno a příjmení Paul Shapiro nosí více různých osob:

 Paul Shapiro (aktivista) (* 1979) – americký aktivista
 Paul Shapiro (malíř) (* 1939) – americký malíř
 Paul Shapiro (režisér) (* 1955) – kanadský režisér
 Paul Shapiro (hudebník) (* 1956) – americký hudebník